Ларс Маркус Бурман (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Сундсвалль».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в клубе «Худдинге». На молодёжном уровне некоторое время выступал за «Хаммарбю». Перед сезоном 2016 года присоединился к «Гуте» из второго шведского дивизиона. Первую игру за основную команду провёл 9 апреля 2016 года против «Вермдё», забив в ней два мяча. В общей сложности за 44 матча, проведённых за клуб, Бурман забил 12 мячей.

В марте 2018 года стал игроком «Нючёпинг», где отыграл два полных сезона в первом дивизионе. После завершения сезона 2019 года перешёл в «Акрополис», с которым подписал контракт, рассчитанный на два года.

22 декабря 2021 года присоединился к «Сундсваллю», по итогам сезона вышедшему в Алльсвенскан, заключив с клубом трёхлетнее соглашение. Первую игру за новый клуб провёл 19 февраля 2022 года в матче группового этапа кубка страны с «Эльфсборгом», выйдя в стартовом составе и отыграв 64 минуты. В чемпионате Швеции дебютировал 3 апреля 2022 года в игре первого тура с «Сириусом», заменив на 73-й минуте Эрика Андерссона.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Гуте»
Игроки ФК «Нючёпинг»
Игроки ФК «Акрополис»
Игроки ФК «Сундсвалль»